Bojana (Čazma), een plaats in Kroatië
Bojana (wijk), een wijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia
Bojana (rivier), een rivier in Albanië en Montenegro (Albanees: Bunë)
Bojana (voornaam), een meisjesnaam
Bojana Atanasovska
Bojana Bobušić
Bojana Jovanovski
Bojana Novakovic
Bojana Ordinačev
Bojana Panic
Bojana Popović
Bojana Radulovic
Bojana Stamenov